Блейк Уоррен Башофф () — американский актёр.

Биография 
Блейк Уоррен Башофф родился 30 мая 1981 года в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Фильмография

Телевидение

Ссылки 
 
 BroadwayWorld.com interview with Blake Bashoff, April 8, 2009
 BroadwayWorld.com interview with Blake Bashoff, March 5, 2009